Сан Бето има више значења:

 Сан Бето (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Бето (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику